J86 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Sierra Nevada Observatory